Шастатье.
 Русский термин
 Ша́станье — процесс очищения зерна от шелухи, остей, плёнок и его полирования с помощью колотушек или машин-шасталок.

 Французское имя собственное
  — французская коммуна департамента Лозер.
  — французский хирург и теософ-эзотерик, основатель ложи (1767).
 Шастанье, Жан (Jean Chastanié; 1875—1948) — французский легкоатлет, двукратный призёр летних Олимпийских игр (1900).

Примечания